AC/DC é um vídeo da banda australiana de hard rock AC/DC, lançado em 1989 apenas na Austrália. Consiste em alguns videoclipes do grupo no período Bon Scott.

Até hoje, nunca foi relançado em DVD, mas todos esses vídeos estão no Family Jewels, lançado em 2005 (além do videoclipe da canção Highway to Hell, que está presente no DVD Family Jewels Disco 3, do box Backtracks, lançado em 2009).

Faixas 
 High Voltage
 Jailbreak
 Let There Be Rock
 Riff Raff
 Dog Eat Dog
 Highway to Hell
 Shot Down in Flames
 Touch Too Much
 If You Want Blood (You've Got It)
 Todas as canções foram compostas por Malcolm Young, Angus Young e Bon Scott.

Formação 
 Brian Johnson - vocal
 Angus Young - guitarra solo
 Malcolm Young - guitarra rítmica, vocal de apoio
 Cliff Williams - baixo, vocal de apoio
 Phil Rudd - bateria, percussão
 Mark Evans - baixo em "Jailbreak" e "High Voltage"

Álbuns de vídeo de AC/DC
Álbuns de vídeo de 1989